Тяньцзінський договір 1858
Тяньцзінський договір 1871
Японсько-цінська угода про дружбу
Німецько-цінська угода про дружбу і торгівлю